2018 German FIM Speedway Grand Prix – dziewiąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2018. Zawody odbyły się 22 września 2018 na Bergring Arena w Teterowie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Kaia Huckenbecka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Martin Smolinski i Kevin Wölbert.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Patryk Dudek. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Niels Kristian Iversen.
 (#692)  Patryk Dudek → (#88)  Niels Kristian Iversen

Losowanie pozycji startowych odbyło się 21 września.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Niemcy
2018
2018 w Niemczech